Privlaka (Zadar), een Kroatische gemeente in de provincie Zadar
 Privlaka (Slavonië), een Kroatische gemeente in Slavonië